Хотеново или Хотёново — название населённых пунктов в России:
 Хотеново — деревня Архангельской области, Каргопольского района
 Хотеново — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Хотёново — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Хотеново — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Хотеново — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Хотеново — деревня в Даниловском районе Ярославской области.